John Frederick ist der Name folgender Personen:

* John Frederick (Politiker) (1601–1685), englischer Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von London 
 John Frederick (Schauspieler) (1916–2012), US-amerikanischer Schauspieler